Een Russische familie van industriëlen, zie: Demidov (familie)
Een Russische stad in de oblast Smolensk, zie: Demidov (oblast Smolensk)